Henri Amédée Thiriat (1843-1926), graveur sur bois français.
 Paul Henri Thiriat (1868-1943), graveur, peintre, reporter et dessinateur français, fils du précédent.